János Xántus (etnolog) (1825. – 1894.)
János Xántus st. (zemljopis) (1888. – 1962.) 
János Xántus ml. (zemljopis) (1917. – 1982.)
János Xantus (filmski redatelj) (1953.)